Twist-Knoten steht für:
 Twist-Knoten (Mathematik)
 Bimini-Twist-Knoten, Anglerknoten